Fenty ist der Familienname folgender Personen

 Adrian Fenty (* 1970), US-amerikanischer Politiker
 Robyn Rihanna Fenty, Geburtsname der Sängerin Rihanna (* 1988)

Siehe auch
 Fenty (Unternehmen)